«Crying at the Discoteque» — песня шведской группы Alcazar из их дебютного студийного альбома Casino (2000). В песне содержится сэмпл из трека «Spacer» Sheila and B. Devotion 1979 года. Александр Бард спродюсировал эту песню, его голос можно услышать на бэк-вокале (он также фигурирует в музыкальном клипе). В 2001 году песня стала первым международным хитом Alcazar, достигнув первого места в Венгрии и топ-10 в Германии, Ирландии, Италии и Швейцарии. К концу 2002 года «Crying at the Discoteque» разошелся тиражом более 2,5 миллионов экземпляров по всему миру.

Версии и ремиксы 
CD single (BMG Sweden Release)
 «Radio Edit» — 3:50
 «Extended Version» — 4:48
 «DeTox Dub Mix» — 6:29
 «Pinocchio Tesco Mix» — 4:47

CD single (BMG UK & Ireland Release)
 «Radio Edit» — 3:50
 «=Illicit Remix» — 7:13
 «Ivan’s X Mix» — 7:18

Cassette single (BMG UK Release)
 «Radio Edit» — 3:50
 «Pinocchio Tesco Mix» — 4:47

Vinyl 12-inch single (BMG Germany Release)
 (Side A, track 1) «Illicit Mix» — 7:13
 (Side A, track 2) «Mind Trap Disco Dub» — 7:52
 (Side B, track 1) «Ivan’s X Mix» — 7:18
 (Side B, track 2) «Original Extended Version» — 4:57

Чарты

Еженедельные чары

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Кавер-версии 
 В 2007-2008 годах Софи Эллис-Бекстор исполняла эту песню на своих концертах в рамках тура Trip The Light Fantastic. В 2020 году она выпустила эту песню в качестве сингла с альбома Songs From the Kitchen Disco.
 В 2017 году шведская певица Джулия Линдольм выпустила немецкую версию песни «Fieber in der Diskotek» на альбоме Leb den Moment.

Примечания

Ссылки 



Песни 2001 года
Песни Alcazar
Синглы Sony BMG
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Песни, написанные Александром Бардом
Песни Софи Эллис-Бекстор
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Песни, написанные Найлом Роджерсом